1379 км — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 1379 км — остановочный пункт Октябрьской железной дороги в Мурманской области.
 1379 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области на линии Батайск — Сосыка-Ростовская.
 1379 км — остановочный пункт Северо-Кавказской железной дороги в Ростовской области на линии Батайск — Староминская-Ейская.
 1379 км — остановочный пункт в Республике Крым.